GHN est un sigle qui peut désigner :
 Groupement hippique national, une association française qui informe et accompagne les entrepreneurs du monde du cheval dans toutes leurs activités de gestion.

ghn est un code qui peut désigner :
 ghanongga, une langue de Nouvelle-Irlande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Code